Dit is de wereldranglijst van mei 2006 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 17 mei 2006.

Mannen 05